Віллі́-ле-Пеллу́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на південний схід від Парижа, 105 км на схід від Ліона, 10 км на північ від Аннесі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 304 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 806,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віллі-ле-Пеллу на сайті французького Національного інституту географії
 Віллі-ле-Пеллу на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллі-ле-Пеллу на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллі-ле-Пеллу на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віллі-ле-Пеллу на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Савоя

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Савоя